Пе́ррі () — англомовне чоловіче особове ім'я, похідне від  (пілігрим, мандрівник).

Відомі носії імені 
 Перрі Андерсон (; 1938) — британо-американський історик та соціолог-марксист, професор історії та соціології Каліфорнійського університету.
 Перрі Березан (; 1964) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Перрі Ганчар (; 1963) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Перрі Кітчен (; 1992) — американський футболіст, півзахисник
 Перрі Комо (; 1912—2001) — американський співак і телезірка 1940—50-х.
 Перрі Крісті (; 1943) — багамський політик, прем'єр-міністр країни у 2002—2007-х та 2012—2017-х роках.
 Перрі Мейсон () — практикуючий адвокат із Лос-Анжелеса, вигаданий американським письменником Ерлом Ґарднером.